Sottorf ist der Name zweier Ortschaften:

 Sottorf (Rosengarten), bei Hamburg
 Sottorf (Amelinghausen), bei Lüneburg

Sottorf ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Sottorf (1888–1941), preußischer Offizier